Pagans ist der Familienname von:
 Lorenzo Pagans (1833–1883), spanischer (katalanischer) Sänger, Musiker und Komponist

The Pagans (englisch „die Heiden“) steht für:
 Pagan’s Motorcycle Club
 The Pagans, US-amerikanische Punk-Band

Siehe auch:
 Pagan